Фрукто́вое — название населённых пунктов:

Севастополь 
Спорная между Россией и Украиной территория, де-факто в составе России.
 Фруктовое — село в Нахимовском районе.

Украина 
 Фруктовое — посёлок в Мелитопольском районе Запорожской области.